Das Northern Ireland Classic 1981 war ein zur Snooker-Saison 1981/82 gehörendes Snookerturnier. Es wurde vom 3. bis zum 7. November in der Ulster Hall in Belfast, Nordirland, ausgetragen. Im Finale besiegte Jimmy White mit 11:9 Steve Davis. Das höchste Break des Turnieres wurde von Dennis Taylor gespielt.

Das Turnier war die einzige Austragung des Turnieres. Zur Snooker-Saison 2005/06 gab es wieder ein Turnier in Nordirland.

Preisgeld 
Insgesamt betrug das Preisgeld 19.500 ₤. Es gab keine Prämie für das höchste Break.

Turnierplan 
Zum Turnier wurden acht Spieler eingeladen.

Finale 
Das Finale wurde am 6. und 7. November ausgetragen. Der Anfang des Matches war sehr ausgeglichen, keiner der beiden Spieler erspielte eine deutliche Führung. Jimmy White konnte eine 7:5-Führung erringen, ehe Davis 4 Frames in Folge gewann, sodass es 7:9 stand. Doch White schaffte durch ein 68:66 die Wende und konnte ebenfalls vier Frames in Folge gewinnen und damit sich auch den Turniersieg sichern. Davis war nach erzielten Punkten und Breaks der Bessere.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden zwei Century Breaks gespielt:
  Dennis Taylor: 112
  Steve Davis: 107

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1981
Billardturnier in Belfast